Ironella är ett släkte av rundmaskar. Ironella ingår i familjen Ironidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Ironella